Чжубэй () — город на Тайване, административный центр уезда Синьчжу.

География 

Город находится в северо-западной части острова, на относительно равнинной местности междуречья рек Фэншаньци и Тоуцяньци, на высоте 30 метров над уровнем моря.

Население 
По оценочным данным, на 2006 год численность населения города составляла 119 720 человек.
Динамика численности населения Чжубэя по годам:

Транспорт 
Ближайший гражданский аэропорт находится в городе Лунтань. В городе расположена одноимённая станция стандартной железной дороги (TRA), а также станция высокоскоростной железной дороги (THSR). Также через Чжубэй проходит национальная автомагистраль № 1.

Примечания 

Города Тайваня
Уезд Синьчжу